Dairi ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 318.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Dairi ist die Stadt Sidikalan.

Geographie 
Dairi liegt im Nordwesten der Provinz Sumatra Utara im Binnenland. Es grenzt im Westen an die Provinz Aceh und im Osten an den Tobasee. Zudem grenzt es an die Regierungsbezirke Karo, Samosir und Pakpak Bharat.  Administrativ unterteilt sich Dairi in 15 Distrikte (Kecamatan) mit 169 Dörfern, davon 161 Desa und 8 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Dairi 317.751Menschen, 159.256 Frauen und 158.495 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 165 Personen pro Quadratkilometer. 72 Prozent der Einwohner sind Protestanten, 16 Prozent Muslime und 22 Prozent Katholiken. Daneben gibt es noch eine kleine buddhistische Minderheit.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)